Anna Maria Filek – profesor nauk biologicznych
 Jacek Filek (właściwie: Tadeusz Jacek Filek) – etyk, profesor nauk humanistycznych
 Janina Filek – etyczka, profesor nauk humanistycznych
 Michał Filek – piłkarz
 Rafał Filek – judoka
 Władysław Filek – agronom, profesor nauk rolniczych